La Neuveville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Neuveville-sous-Montfort, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 La Neuveville-sous-Châtenois, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 La Neuveville-devant-Lépanges, departementet Vosges i regionen Grand Est,

Schweiz 

 La Neuveville, ort och kommun i kantonen Bern,